Potain steht für:

 Pierre Potain (1825–1901), einen französischen Internisten
 Potain SA, einen französischen Hersteller von Turmkranen, 2001 übernommen von Manitowoc Company